Фраксионамијенто Педрегал де Сан Хуан има више значења:

 Фраксионамијенто Педрегал де Сан Хуан (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто Педрегал де Сан Хуан (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику